Annie Winifred Ellerman – scrittrice britannica
Juul Ellerman – calciatore olandese
Ellerman – cratere lunare